Siphulastrum är ett släkte av lavar. Siphulastrum ingår i familjen Pannariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siphulastrum